Los Ángeles puede referirse a:

Toponimia

Argentina 
 Los Ángeles, localidad del partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires;
 Los Ángeles, localidad del Departamento Capayán, provincia de Catamarca;
 Balneario Los Ángeles, localidad del partido de Necochea, provincia de Buenos Aires.

Chile 
 Los Ángeles (Chile), ciudad de la región del Biobío.
 Los Ángeles de Quehui, localidad de la isla de Quehui.

Ecuador 
 Los Ángeles (Ecuador), parroquia de la provincia de Los Ríos.

España 
 Cerro de los Ángeles, en Getafe, Comunidad de Madrid.
Los Ángeles (Alicante), barrio de la ciudad de Alicante, Comunidad Valenciana.
 Los Ángeles (Jimena de la Frontera), pedanía de Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz, Andalucía.
Los Ángeles (Madrid), barrio del distrito de Villaverde de Madrid, Comunidad de Madrid.
 Los Ángeles de San Rafael, barrio del municipio de El Espinar, provincia de Segovia, Castilla y León.
 Santuario de los Ángeles, santuario de la ciudad de Gerona, Cataluña.
 Torrecilla de los Ángeles, municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura.

Estados Unidos 
 Área metropolitana de Los Ángeles, California.
 Condado de Los Ángeles, condado del estado de California cuya cabecera es la ciudad del mismo nombre.
 Los Ángeles, ciudad ubicada en el estado de California.
 Los Ángeles (Texas), localidad del estado de Texas.

Guinea Ecuatorial 
 Los Ángeles (Malabo), barrio de la ciudad de Malabo.

Panamá 
 Los Ángeles (Chiriquí), localidad de la provincia de Chiriquí.
 Los Ángeles (Los Santos), localidad de la provincia de Los Santos.

Cine y televisión 
 Clínica Los Ángeles No somos ángeles (2007), serie española.
Los Ángeles de Charlie (1976-1981), serie de televisión norteamericana de los 70s y 80s.
 Los Ángeles de Charlie (película) (2000-), película estadounidense.
 Los ángeles de Charlie: Al límite (2003), película estadounidense.

Música 
 Los Ángeles, grupo granadino de los años 1960.
Los ángeles (álbum de Rosalía), álbum de Rosalía.
 Los Ángeles Negros, grupo musical de Chile.

Deporte 
 Los Angeles Angels, equipo de fútbol.
 Los Angeles Chargers, equipo de fútbol americano.
 Los Angeles Clippers, equipo de baloncesto.
 Los Angeles Dodgers, equipo de béisbol.
 Los Angeles FC equipo de fútbol.
 Los Angeles Galaxy, equipo de fútbol.
 Los Angeles Kings, equipo de hockey sobre hielo.
 Los Angeles Lakers, equipo de baloncesto.
 Los Angeles Rams, equipo de fútbol americano.
 Los Angeles Sparks, equipo de baloncesto.

Transporte 
 Clase Los Ángeles, clase de submarinos de los Estados Unidos.
 USS Los Angeles, nombre de tres barcos y un dirigible .